Мамака́н — рабочий посёлок в Бодайбинском районе Иркутской области России. Образует Мамаканское муниципальное образование.

География 
Находится на левом берегу реки Витим, при впадении в него реки Мамакан, в
16 км к юго-западу от города Бодайбо.

История 
Статус рабочего посёлка с 1960 года.

Климат 
В посёлке Мамакан умеренно-холодный климат и значительное количество осадков в течение года, даже в сухие месяцы. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат с тёплым летом и равномерным увлажнением в течение года.

Население

Экономика 
Основная отрасль — золотодобыча.

В посёлке действует Мамаканская ГЭС — первая в мире ГЭС, построенная в условиях вечной мерзлоты.

Известные уроженцы 
 Фёдор Кудряшов — футболист, защитник сборной России.

Топографические карты

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Иркутской области
 ОКАТО
 http://weather-in.ru

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Бодайбинского района